Алфред Молина () је енглески глумац, рођен 24. маја 1953. године у Лондону (Енглеска).

Филмографија 

|-
| 1981. || Отимачи изгубљеног ковчега || -{Raiders of the Lost Ark}- || Сатипо
|-
| 1985. || || -{Letter to Brezhnev}- || Сергеј
|-
| 1987. || || -{Prick Up Your Ears}- || Кенет Халивел 
|-
| 1991. || || -{Not Without My Daughter}- || Муди 
|-
| 1992. || || -{Enchanted April}- || Мелерш Вилкинс
|-
| 1994. || Маверик || -{Maverick}- || Енџел 
|-
| 1995. || Врсте || -{Species}- || Др Стивен Арден
|-
| 1995. || Мртав човек || -{Dead Man}- || Trading Post Missionary
|-
| 1997. || || -{Boogie Nights}- || -{Rahad Jackson}-
|-
| 1997. || Ана Карењина || -{Anna Karenina}- || Константин Дмитријевич Љевин 
|-
| 1997. || || -{The Man Who Knew Too Little}- || Борис „Касапин“ Блаваски
|-
| 1998. || || -{The Impostors}- || Сер Џереми Бертом
|-
| 1999. || || -{Dudley Do-Right}- || -{Snidely K. 'Whip' Whiplash}- 
|-
| 1999. || Магнолија || -{Magnolia}- || Соломон Соломон
|-
| 2000. || Чоколада || -{Chocolat}- || -{Comte De Reynaud}- 
|-
| 2002. || Фрида || -{Frida}- || Дијего Ривера 
|-
| 2003. || || -{My Life Without Me}- || Анин отац
|-
| 2003. || || -{Identity}- || Др Малик 
|-
| 2003. || || -{Coffee and Cigaretes}- || Алфред
|-
| 2003. || Лутер || Luther || -{Johann Tetzel}-
|-
| 2004. || Спајдермен 2 || -{Spider-Man 2}- || др Ото Октавијус / Доктор Октопус 
|-
| 2006. || Да Винчијев код || -{The Da Vinci Code}- || Бишоп Арингароса
|-
| 2009. || Пинк Пантер 2 || -{The Pink Panther 2}- || Рeндaл Пeпeриџ 
|-
| 2010. || Чаробњаков шегрт || -{The Sorcerer's Apprentice}- || Максим Хорват 
|-
| 2018. || Човек из сенке || -{Vice}- || конобар
|-
| 2021. || Спајдермен: Пут без повратка || -{Spider-Man: No Way Home}- || др Ото Октавијус / Доктор Октопус 
|-
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1953.
Британски глумци
Енглески глумци
Енглески гласовни глумци